Films
 The Man (1972), een Amerikaanse film uit 1972 van Joseph Sargent
 The Man (2005), een Amerikaanse film uit 2005 van Les Mayfield
 The Man (Britse miniserie), een Britse miniserie uit 2019
 Casino (reclame), ook wel The Man, een televisiereclame uit 1987 voor de Golf Mk2 GTi

Muziek
 The Man (Aloe Blacc), een nummer van de Amerikaanse zanger Aloe Blacc uit 2014
 The Man (Ed Sheeran)
 The Man (Taylor Swift), een nummer van de Amerikaanse zangeres Taylor Swift uit 2019
 The Man (The Killers)
 The Man, een single van Paul McCartney en Michael Jackson, die op de elpee "Pipes of Peace" van McCartney is beland

Zie ook
 Man (doorverwijspagina)
 De Man (doorverwijspagina)